ISO 3166-2:BL — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Сен-Бартелеми.
Стандарт охватывает острова Сен-Бартелеми. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для островов Сен-Бартелеми — BL. Так же Сен-Бартелеми присвоен геокод второго уровня — FR-BL как заморскому сообществу Франции. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — BL, присвоенного Сен-Бартелеми в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Сен-Бартелеми

Геокоды пограничных Сен-Бартелеми государств 
 Сен-Мартен — ISO 3166-2:MF (на северо-западе (морская граница)),
 Синт-Мартен — ISO 3166-2:SX (на северо-западе (морская граница)),
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба — ISO 3166-2:BQ (на северо-западе с островами Синт-Эстатиус и Саба (морская граница)),
 Сент-Китс и Невис — ISO 3166-2:KN (на юге (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Франции
 Заморские владения Франции

Ссылки 
 Геокоды Сен-Бартелеми

2:BL